Попелюхи — село, Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Попелюхи — селище, Вінницька область, Піщанський район
 Попелюхи — залізнична станція Одеської залізниці